Een verkeersweg:
A503 (België)
A503 (Groot-Brittannië)